El término Angosto hace referencia a algo estrecho o reducido, y puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Argentina 
 Angosto de las Burras, localidad de la provincia de Salta
 El Angosto (Argentina), localidad del departamento de Santa Catalina, provincia de Jujuy

en Bolivia 
 Angosto (Chuquisaca), localidad de Chuquisaca
 El Angosto (Tarija), localidad de Tarija
 Paral Angosto, localidad de Tarija
 El Angosto (Potosí), localidad de Potosí

en España 
 Diputación de Angosto y Valle, localidad del municipio de Serón, provincia de Almería
 Los Angostos, localidad del municipio de Serón, provincia de Almería
 Angosto de Abajo, localidad del municipio de Serón, provincia de Almería
 Angosto de Arriba, localidad del municipio de Serón, provincia de Almería
 El Angosto (España), sitio de importancia arqueológica en el municipio de Serón, provincia de Almería
 Angosto (Burgos), localidad del municipio de Medina de Pomar, provincia de Burgos
 Langosto, localidad del municipio de El Royo, provincia de Soria
 Monasterio de Angosto, monasterio en Villanañe, municipio de Valdegovia, provincia de Álava

en Estados Unidos 
 El Camino Angosto, localidad del condado de Cameron, estado de Texas
 Cañón del Angosto, valle en el estado de Nuevo México

en México 
 Cañón Angosto, localidad de Ramos Arizpe, estado de Coahuila
 Arroyo Angosto, localidad de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua
 El Angosto (Las Charcas), localidad de Comonfort, estado de Guanajuato
 El Angosto (Veracruz), localidad de Tuxpan, estado de Veracruz

Otros 
 Angosto (apellido), apellido 
 La noche de los girasoles, una película conocida como Angosto del director Jorge Sánchez-Cabezudo.